Stefan Hula Sr, född 12 september 1947, är en polsk före detta utövare av nordisk kombination som vann brons i den individuella tävlingen vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974. Han deltog i olympiska vinterspelen 1972 och 1976.

Stefan Hula är far till Stefan Hula Jr, OS-medaljör i backhoppning.

Referenser 

Polska utövare av nordisk kombination
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1972 från Polen
Tävlande i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1972
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1976 från Polen
Tävlande i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1976
Män
Födda 1947
Levande personer